Gente Joven puede referirse a:
 Gente Joven Programa de televisión emitido por TVE de 1974 a 1987.
 Gente Joven Revista cultural editada por estudiantes de la Universidad de Salamanca entre 1904 y 1906.